Мора-ла-Нова (, , )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-д'Эбре. Занимает площадь 15,9 км². Население — 3238 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны